Agostino Aglio ist der Name folgender Personen:

* Agostino Aglio (Maler) (1777–1857), italienisch-britischer Maler
 Agostino Aglio (Bildhauer) (1816–1885), britischer Bildhauer und Aquarellist